Kaskeline ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kaskeline (1863–1938), österreichischer Maler und Grafiker
 Wolfgang Kaskeline (1892–1973), deutscher Filmproduzent und Regisseur